Уенві́ль-сюр-Монсья́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північний захід від Парижа, 33 км на північний захід від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 425 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1134,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Уенвіль-сюр-Монсьян
 Уенвіль-сюр-Монсьян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Уенвіль-сюр-Монсьян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін